Ágnes Németh (1961) – ex cestista ungherese
 Angéla Németh (1946-2014) – giavellottista ungherese
 Balázs Németh (1988) – pilota motociclistico ungherese
 Bernadett Németh (1980) – ex cestista ungherese
 David Nemeth (2001) – calciatore austriaco
 Ernő Németh (1906-1971) – calciatore ungherese, di ruolo portiere
 Imre Németh (1917-1989) – martellista ungherese
 István Németh (1979) – ex cestista ungherese
 János Németh (1906-1988) – pallanuotista ungherese, campione olimpico
 Júlia Németh (1991) – calciatrice ungherese, di ruolo portiere
 Károly Németh (1922-2008) − politico ungherese
 Krisztián Németh (1975) – ex calciatore slovacco, di ruolo difensore
 Krisztián Németh (1989) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 László Németh (1901-1975) – scrittore ungherese
 Mária Németh (1897-1967) – soprano ungherese
 Márió Németh (1995) – calciatore ungherese
 Nándor Németh (1999) – nuotatore ungherese
 Nick Nemeth, meglio conosciuto con il ring-name di Dolph Ziggler (1980) – wrestler statunitense
 Peter Németh (1972) – ex calciatore slovacco, di ruolo centrocampista
 Róbert Németh (1984) – pentatleta ungherese
 Roland Németh (1974) – ex velocista ungherese
 Ryan Nemeth (1985) – wrestler statunitense, fratello minore del wrestler Nick
 Szilárd Németh (1977) – ex calciatore slovacco, di ruolo attaccante
 Zsanett Németh (1994) – lottatrice ungherese
 Zsuzsanna Jánosi-Németh (1963) – ex schermitrice ungherese, campionessa olimpica

Pagine correlate 
 Ferenc Németh
 Miklós Németh (disambigua)
 Zsolt Németh